Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1990-1991 è stato il 14º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 20 squadre, e vide la vittoria finale del Real Artesano.

Classifica finale

Play-off 
I play-off sono stati disputati in una coppia di partite di andata e ritorno (disputate rispettivamente il 16 e 23 giugno) per decidere quale squadra arrivata seconda nei rispettivi gironi di Preferente di Las Palmas e Tenerife dovesse essere promossa.

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Classifica in divenire 

<div style="overflow:auto">

Note

Voci correlate 
 Primera División 1990-1991 (Spagna)
 Segunda División 1990-1991 (Spagna)
 Segunda División B 1990-1991
 Coppa del Re 1990-1991
 Supercopa de España 1990

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1990
Calcio nel 1991